Па́трик Ти́моти Кре́ранд (; родился 13 февраля 1939 года в Глазго, Шотландия), более известный как Пат Кре́ранд или Падди Кре́ранд () — шотландский футболист. Наиболее известен как игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл два чемпионских титула Первого дивизиона и Кубок европейских чемпионов в 1968 году.

Футбольная карьера 
Проведя шесть сезонов в шотландском «Селтике» (120 матчей, 5 голов), Креранд перешёл в английский «Манчестер Юнайтед» 6 февраля 1963 года, дебютировав за клуб в матче против «Блэкпула» 23 февраля. Креранд был жёстким, неуступчивым полузащитником, отличавшимся цепкостью и хорошим отбором мяча. Однако, он также обладал хорошим пасом, создавая моменты для атакующих игроков вроде Бобби Чарльтона и Джорджа Беста. Хотя «Юнайтед» в 1960-е годы выделялся своей «святой троицей» в лице Беста, Лоу и Чарльтона, Креранд был одним из ключевых игроков команды, обеспечивая баланс игры в центре поля.

Он помог «Юнайтед» выиграть чемпионат в 1965 и 1967 годах, а также Кубок Англии в 1963 году и Кубок европейских чемпионов в 1968 году. Также Креранд выступал за сборную Шотландии, проведя за неё 16 матчей.

В 1972 году он завершил карьеру игрока, сыграв за «Юнайтед» 401 матч и забив в них 15 голов. В 1976—1977 годах он работал главным тренером клуба «Нортгемптон Таун». Впоследствии он комментировал матчи «Юнайтед» на радио и телевидении и работал на клубном канале MUTV. В настоящее время он ведёт собственную программу под названием The Paddy Crerand Show на MUTV.

В ноябре 2011 года Пэт был включён в Зал славы шотландского футбола.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Первого дивизиона (2): 1964/65, 1966/67
 Обладатель Кубка Англии: 1963
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1968
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 1965, 1967
 Итого: 6 трофеев

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль футболиста на сайте TheCelticWiki.com 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Селтик»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Нортгемптон Таун»
Члены Зала славы шотландского футбола
Тренерский штаб ФК «Манчестер Юнайтед»